Мария Прусская ():
 Мария Элеонора Юлих-Клеве-Бергская (1550—1608) — жена герцога Пруссии Альбрехта Фридриха
 Мария Прусская (1579—1649) — дочь предыдущей; в браке — маркграфиня Бранденбург-Байройтская
 София Доротея Мария Прусская (1719—1765) — дочь короля Фридриха Вильгельма I; в браке — маркграфиня Бранденбург-Шведтская
 Мария Саксен-Веймар-Эйзенахская (1808—1877) — жена принца Фридриха Карла Александра Прусского (1801—1883)
 Мария Фридерика Прусская (1825—1889) — дочь принца Вильгельма (1783—1851); в браке — королева Баварии
 Мария Анна Прусская (1836—1918) — дочь принца Карла (1801—1883), в браке — ландграфиня Гессен-Кассельская
 Мария Анна Ангальт-Дессауская (1837—1906) — жена принца Фридриха Карла Прусского (1828—1885)
 Мария Прусская (1855—1888) — дочь предыдущей; в браках — принцесса Нидерландская и Саксен-Альтенбургская